Тибетская астрология (Вайли: tsis) — традиционное тибетское учение, сочетающее в себе элементы китайской и индийской астрологии. Будучи тесно связанной с традиционной тибетской медициной, является важной частью тибетской культуры.

История появления 
Тибетская астрология представляет собой синкретическую систему, в которой обычно выделяется две основные части:
 Карци (Вайли: skar rtsis) — «белая» астрология, или астрология «звёзд», возникшая под влиянием индийской астрологии. В ней используются математические вычисления, роднящие её с западной астрологической традицией.
 Чжунци (Вайли: byung rtsis) или нагци (Вайли: nag rtsis) — астрология «элементов», или «чёрная» астрология, возникшая под влиянием китайских источников. В ней подсчёты сведены к минимуму, но больше психологических интерпретаций.
Цветовые различия связаны с тибетскими названиями для Китая (Вайли: rGya-Nag — «черное пространство») и Индии (Вайли: rGya-dKar — «белое пространство»), а также соотносятся с цветом одежд: индийцы носили белые, китайцы — преимущественно чёрные одежды.

Одними из самых ранних текстов, проникших на Тибет, были шиваистские астрологические тантры, такие как Шива-свародая-тантра. Китайская ветвь тибетской астрологии получила импульс к развитию после женитьбы тибетского царя Сонгцена Гампо на китайской принцессе Вэньчэн в середине седьмого века, которая, как считается, привезла с собой ряд китайских астрологических и медицинских трактатов.

А согласно легенде, астрология элементов (нагци) была принесена на Тибет Конфуцием, которого тибетцы называют Конгце. Он является важным персонажем эпоса о Гэсэре и рассматривается как воплощение Манджушри. Астрология элементов основана на использовании в расчётах точного времени рождения и наиболее часто используется для построения гороскопов.

Появление белой астрологии (карци) связано с переводом с санскрита на тибетский язык Калачакра-тантры в 1027 году. В тот год, так называемый год огненного зайца, 60-летний астрологический цикл рабджунг () был положен в основу тибетского календаря.

Один из разделов белой астрологии, янчар (Вайли: dbyang char — «проявление через гласные звуки»), сформировался под влиянием Шива-свародая-тантры и Калачакра-тантры. Эта система также схожа с западной астрологией. В ней используются обширные астрономические вычисления, рассматриваются пять планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), Солнце, Луна, оба лунных узла (Раху и Кету), а также применяется нумерология. Астрологическая система Калачакры в чистом виде исключает из рассмотрения Кету (южный лунный узел).

Описание

Белая астрология (карци)

Чёрная астрология (нагци)

Практика предсказаний 
Предсказание (тиб.: мо) занимает важное место в жизни тибетцев и имеет разнообразные формы, такие как астрологические расчёты, различные гадания, медиумические прорицания. Во многих мелких ежедневных вопросах тибетцы используют для гадания чётки. Другие распространённые способы — сверка с «благоприятными» или «неблагоприятными» днями в астрологическом альманахе, распознавание предзнаменований, бросание игральных костей. Для более детальных прогнозов тибетцы обращаются к астрологам.

Астрология используется также в тибетской геомантии (Вайли: sa dpyad), сложившейся под влиянием различных культур. К геомантии обращаются за помощью при возведении зданий и для других действий, связанных с причинением беспокойства Земле. В этом случае на астрологические расчёты полагаются, чтобы подобрать необходимое время для овладения местностью, выполнения обрядов освящения для противодействия негативным влияниям, для синхронизации различных фаз проекта.

Современное положение 

Астрологические расчёты являются неотъемлемой частью жизни большинства тибетцев. Тибетцы обычно планируют свою жизнь в соответствии с астрологическими данными, выбирают день для свадьбы, начала путешествия, строительства, посева зерновых, сбора урожая или других событий, ориентируясь на рекомендации астролога. Институт тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг ежегодно публикует астрологический альманах, который является официальным тибетским календарём, и в котором отмечаются «благоприятные» и «неблагоприятные» дни.

Мен-ци-кханг был воссоздан в Дхарамсале по инициативе Далай-ламы XIV для сохранения и развития тибетской медицины и астрологии. Сам Далай-лама, считая астрологию важной частью тибетской культуры, не верит в неё, говоря, что «Будда сказал: что бы ни случилось, это результат вашей кармы, ваших действий и случайности».

В Тибетском автономном районе, входящем в состав КНР, астрология попадает в разряд суеверий, и согласно культурной политике Китая различные формы предсказаний и гаданий находятся вне закона. Это ограничение повлияло на практику тибетской медицины во многих аспектах (аналогично снизилось использование И-Цзин в традиционной китайской медицине).

См. также 
 Мен-ци-кханг
 Джьотиша
 Китайская астрология

Примечания

Литература 
 Исследования
 
 
 
 
 По тибетской астрологии

Ссылки 
 Категория: Знаки тибетского зодиака на Викискладе.